.tr domini d'Internet de Turquia
 tr, abreviació per al turc
 Tr, abreviació per a Turquia
 TR, abreviació de Treball de recerca
 Tr (Unix)
 tr, abreviatura de trinat
 OSSA TR, motocicleta de trial fabricada per OSSA de 1977 a 1985
 T.R., grup de música en català de la dècada de 1980